

Sports
 Coup franc
 Coup légal (échecs)
 Coup sûr (baseball)
 Coups au tennis : voir Lexique du tennis
 Coup de circuit (baseball)
 Coup de contre (sports de combat)
 coup d'arrêt (sports de combat)
 Coup du sombrero (football)
 Coup de vitesse, art martial fictif

Santé
 Coup de soleil
 Coup de chaleur

Autres
 Coup Bonnard (dames)
 Coup de glotte
 Coup de bélier
 Coup de cœur
 Coup de doigt
 Coup de feu
 Coup de filet
 Coup de foudre
 Coup de grisou
 Coup de Jarnac
 Coup de la panne
 Coup de l'éponge (dames)
 Coup de main
 Coup de semonce 
 Coup de shunt
 Coup d'État
 Coup de théâtre
 Coup de coude
 Coup de pied
 Coup de poing
 Coup de talon (dames)
 Coup de tête ("Coup de boule" en langage familier)
 Coup de genou
 Coup du berger (échecs)
 Coup du chapeau
 Coup du lapin
 Coup royal (dames)
Titres :
 Le Coup du berger, un film français réalisé par Jacques Rivette, sorti en 1956
 Coup de chauffe, festival gratuit des arts de la rue qui a lieu le  de septembre dans la ville de Cognac (Charente), depuis 1995
 Coup double (The Partners), série télévisée américaine créée par Don Adams et diffusée pour la première fois en 1971
 Coup double, film américain réalisé par Jeff Kanew en 1986
 Coup Dur, revue de l'éditeur de Petit format Aventures & Voyages (24 numéros de  à ) 
 Coup d'éclat (After the Sunset), film américain de Brett Ratner, réalisé en 2004 et sorti en 2005
 Coups de génie (Wicked Science), série télévisée australienne créée par Jonathan M. Shiff
 Coup de gigot (Lamb to the Slaughter), roman pour enfants écrit par Roald Dahl, publié initialement en 1954, puis réécrit en 1961
 Coup de Grace, album des Stranglers
 Coup de gueule, album de Tiken Jah Fakoly (2004)
 Le Coup du parapluie, film comique français réalisé par Gérard Oury en 1980
 Coup de pouce, magazine
 Coup de torchon, film français réalisé par Bertrand Tavernier en 1981
 Coup monté, film américain réalisé par Gregory Mosher en 2001
 Les Quatre Cents Coups'', film français réalisé par François Truffaut en 1959

Expressions :
 "Boire un coup", voir : boisson
 "Sans coup férir"
 "Tirer un coup", voir : rapport sexuel
 "Faire les quatre cents coups" : accumuler les bêtises

Nom :
 The Coup est un groupe de rap américain

Voir aussi
 Traumatologie.